Водно — название населённых пунктов.

Болгария 
 Водно — село в общине Стражица Великотырновской области.
 Водно — село в общине Дулово Силистренской области.